Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Mason (Ohio)